Комар — комаха, представник родини Комарі
 Комар звичайний

 Комар Андрій Анатолійович — український фехтувальник, чемпіон Паралімпійських ігор
 Комар Антон Пантелеймонович — український фізик, професор, академік АН УРСР
 Комар Віталій Анатолійович — російський і американський художник
 Комар Віталій Миколайович — командир батальйону «Прикарпаття»
  — польський спортсмен, Олімпійский чемпіон 1972 року
 Комар Володимир Леонович (* 1964) — доктор історичних наук, професор.
 Комар В'ячеслав Степанович (1984—2014) — старший солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Комар Денис Анатолійович  — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Комар Любов Степанівна (Комар-Прокоп) — українська підпільниця, радистка УПА
 Комар Микола Степанович — народний депутат України 4-го скликання
 Комар Олексій Вікторович — український археолог, дослідник тюркської доби на теренах України.
 Комар Поліна Дмитрівна — російська спортсменка, яка виступає в синхронному плаванні, чемпіонка Олімпійських ігор 2020 в Токіо у групі.
 Комар Станіслав Людвигович — український режисер-документаліст
 Степан Комар (1889—1964) — священник УГКЦ, капелан УГА, в'язень австрійських та радянських концтаборів.
 Комар Юрій Ігорович (1992—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Комар-Гацька Михайлина Йорданівна — піаністка, викладачка. Учениця Миколи Лисенка
 Етьєн Комар () — французький кінопродюсер, сценарист і режисер

Комар — село, Алтайський район, Алтайський край
 Комар — селище, Шумерлинський район, Чувашія

Комар — село, Волноваський район, Донецька область

Див. також 
 Комар — український сатирично-гумористичний журнал
 Комарик — українська народна пісня
 «Комар» — польський ручний протитанковий гранатомет